Рингер ( — Звонарь) — фамилия.
 Рингер, Барбара (1925—2009) — американский юрист.
 Рингер, Ноа (род. 1997) — американский актёр, известный по своей первой роли в фильме «Повелитель стихий».
 Рингер, Рихард (род. 1989) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в беге на средние и длинные дистанции.
 Рингер, Сидней (1835—1910) — британский врач и фармаколог, известный изобретением раствора Рингера.

См. также 
 Раствор Рингера — многокомпонентный физиологический раствор в дистиллированной воде нескольких неорганических солей с точно выдержанными концентрациями.
 Раствор Рингера — Локка
 Раствор Рингера — Тироде